Бретіньї́-сюр-Орж () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 28 км на південь від Парижа, 10 км на захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9480 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 24346,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Грегорі Сертич (*1989) — відомий французький футболіст, півзахисник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бретіньї-сюр-Орж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ессонн